

Aziende 
  GVS S.p.A. – azienda italiana

Sigle 
 Great Vowel Shift  – grande spostamento vocalico della lingua inglese

Codici 
 gvs – codice ISO 639-3 della lingua gumawaa